Иван Петров Попйорданов е български телевизионен журналист, генерален директор на Българската национална телевизия в 1998 година.

Биография 
Роден е в София, България, на 14 август 1938 година. Произхожда от виден български велешки род. Завършва филмова и телевизионна техника в Чешкото висше техническо училище в Прага, Чехословакия, в 1962 година. В 1963 година по-късно започва работа в новосъздадената Студия за игрални филми „Бояна“, чийто директор е от 1972 до 1979 година. Под негово ръководство „Бояна“ реализира около 150 филма. От 1984 година Попйорданов е директор на Българския културен център в Прага. След това работи във филмопроизводствената студия на Българската телевизия, на която от 1990 година е заместник-генерален директор.

В 1997 година Попйорданов е за кратко заместник-министър на културата в служебното правителство на Стефан Софиянски и след това в правителството на Иван Костов. През януари 1998 година Попйорданов печели конкурса за генерален директор на Българската национална телевизия. На 9 ноември година, обаче, подава оставка заради несъгласие с приетите от парламента поправки в Закона за медиите.

Попйорданов е бил директор на Сатиричния театър „Алеко Константинов“. Преподава в Нов български университет. Член е на Съюза на българските филмови дейци. Носител е на орден „Кирил и Методий“ I степен и на званието „заслужил деятел на културата“.

В 2011 година Комисията по досиетата разкрива, че Попйорданов е бил секретен сътрудник с псевдоним Попов на Първо главно управление на Държавна сигурност от 1975 година. Свален е от действащия оперативен отчет през 1983 година.

Родословие

Бележки 

Български журналисти
Родени в София
По произход от Велес
Сътрудници на Държавна сигурност
Български инженери
Преподаватели в Нов български университет
Заслужили деятели на културата
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“